«Сла́вой Вы́шеград» — чешский футбольный клуб из Праги, выступающий в Футбольной национальной лиге, втором по значимости футбольном дивизионе в Чехии. Клуб основан в 1907 году, домашние матчи проводит на стадионе Эвжена Рошицкого, вместимостью около 19 000 зрителей. Главным достижением клуба является выход в ФНЛ в сезонах 2014/15 и 2018/19.

Прежние названия 
 1907 — ЧСК Вышеград 1907 ()
 1947 — СК Вышеград () — (слияние с клубом СК Метеор Вышеград)
 1952 — ДСО Славой СКП Прага () — (слияние с клубом Славой СКП Прага)
 1957 — ТЕ Славой Вышеград ()
 1989 — Славой Вышеград ()
 1995 — СКО Славой Вышеград ()
 2001 — ФК Славой Вышеград ()

Статистика выступлений в чемпионате и Кубке Чехии

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт ФНЛ 

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Праге